Thetafunktion steht für:
 Thetafunktion, alternative Bezeichnung für die Heaviside-Funktion
 Jacobische Thetafunktion, spezielle Klasse holomorpher Funktionen zweier komplexer Variablen
 Mock Theta-Funktion
 Ramanujan-Thetafunktion, mathematische Funktion
 Riemann-Siegelsche Theta-Funktion, spezielle Funktion aus der analytischen Zahlentheorie